Ску́пщина (, , ) — название парламента в некоторых балканских странах.

 Союзная скупщина Социалистической Федеративной Республики Югославии
 Союзная скупщина СРЮ 
 Народная скупщина Сербии
 Народная скупщина Республики Сербской
 Скупщина Черногории
 Парламентская скупщина Боснии и Герцеговины

Парламент
Балканский полуостров